Le mot fauconnet peut désigner :
 toute une série d’espèces d’oiseaux : voir Fauconnet (oiseau) ;

Patronymes 

Adrien François Louis Fauconnet (1814-1870), général français qui s'illustra pendant la défense de Dijon durant la guerre franco-allemande de 1870, pendant laquelle il fut tué ;
André Fauconnet (1881-1955), écrivain, philosophe, esthéticien, professeur de langue et littérature allemande à la Faculté des lettres de l'université de Poitiers ;
Augustin Fauconnet, sculpteur, né à Lièvremont en 1701 et mort à Goux-les-Usiers en 1770.
Guy-Pierre Fauconnet (1882-1920), peintre et scénographe français ;
Jean-Louis-François Fauconnet (1750-1819), général français de la Révolution ;
 Paul Fauconnet (1874-1938) ; sociologue français
 René Fauconnet (1917-1970), auteur et dessinateur, connu pour son Approches de la peinture (1967) et ses travaux poétiques à la machine à écrire Robot Fauconnet a écrit un conte satirique, c'est R.F. 22.301 (1961)
 Thibaut Fauconnet, né en 1985 ; patineur français

Divers
Avialsa A60 « Fauconnet », planeur

Notes et références